Górki ist der Name folgender Orte in Polen:

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Górki (Barciany), Dorf im Powiat Kętrzyński (Berg, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Górki (Orzysz), Dorf im Powiat Piski (Gurken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen)

Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Górki (Klimontów), Dorf im Powiat Sandomierski

Woiwodschaft Oppeln:
 Górki (Prószków), Dorf im Powiat Opolski (Gorek, Kreis Oppeln, Schlesien)

Woiwodschaft Pommern:
 Górki (Kwidzyn), Dorf im Powiat Kwidzyński (Waltersdorf, Kreis Marienwerder, Westpreußen)
 Górki (Stary Dzierzgoń), Dorf im Powiat Sztumski (Görken, Kreis Mohrungen, Ostpreußen)
 Górki (Sztum), Dorf im Powiat Sztumski (Gurken, 1939–1945 Berghausen, Kreis Stuhm, Westpreußen)

Woiwodschaft Westpommern:
 Górki (Barwice), Dorf im Powiat Szczecinecki (Orth, Kreis Neustettin, Pommern)
 Górki (Kamień Pomorski), Dorf im Powiat Kamieński (Görke, Kreis Cammin, Pommern)

Siehe auch:
 Górki Wielkie, Dorf im Powiat Cieszyński, Woiwodschaft Schlesien (Groß Gurek, Kreis Teschen/Freistadt, Oberschlesien)
 Gorki (russischer Orts- bzw. Familienname)